T-34 – carro armato sovietico
 T34 – ultima variante del carro armato statunitense T29
 T34 Calliope – lanciarazzi multiplo statunitense della seconda guerra mondiale, ricavato dal carro armato M4 Sherman
 Beechcraft T-34 Mentor – aereo da addestramento statunitense
 T34 – famiglia di microprocessori
 T-34 – film russo del 2019